Ла Маријета има више значења:

 Ла Маријета (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Маријета (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику